Lesgaft ist der Familienname der Brüder:

 Franz Franzewitsch Lesgaft (1833–1884), russischer Chemiker, Autor und Übersetzer
 Pjotr Franzewitsch Lesgaft (1837–1909), russischer Mediziner, Anatom, Hochschullehrer und Begründer einer modernen Sporterziehung